Weenix è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Famiglia Weenix, famiglia di artisti olandesi:
 Jan Baptist Weenix, pittore del XVII secolo, figlio di Johannes (architetto), detto Giovanni Battista
 Jan Weenix, pittore del XVII secolo, figlio di Jan Baptist